! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 121001–121100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 121101–121200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 121201–121300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 121301–121400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 121401–121500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 121501–121600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 121601–121700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 121701–121800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 121801–121900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 121901–122000 [ editare]

Lista planetelor minore (121001-122000)